

Nom de famille 

 Gustav Fridolin, homme politique suédois.

Prénom 
 Fridolin de Säckingen, moine et missionnaire chrétien, saint patron du canton suisse de Glaris.
 Fridolin Kasweshi, politicien kino-congolais.

Personnages fictifs 

 Fridolin XXIV, un personnage créé par Victorien Sardou dans son opéra-bouffe-féerie Le Roi Carotte mis en musique par Jacques Offenbach et créé en 1872 à Paris.

 Fridolin, un personnage créé en 1898 par le poète suédois Erik Axel Karlfeldt.

Fridolin est un personnage interprété par l'acteur québécois Gratien Gélinas dans les émissions de radio  Le Carrousel de la gaieté et Le Train de plaisir.

Autres
Qualificatif péjoratif désignant, en France, les Allemands.

Homonymie de prénom